El príncipe Sebastián de Luxemburgo (en francés: Sébastien Henri Marie Guillaume; 16 de abril de 1992, Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo) es el quinto y menor de los hijos del gran duque Enrique de Luxemburgo y la gran duquesa consorte María Teresa de Luxemburgo. Tiene el tratamiento de Su Alteza Real.

Biografía

Nacimiento 
Sebastián de Luxemburgo nació el 16 de abril de 1992 en la Ciudad de Luxemburgo.

Bautismo 
Sus padrinos de bautismo fueron su hermano mayor, Guillermo, gran duque heredero de Luxemburgo y su prima segunda, la princesa Astrid de Bélgica.

Familia 
A través de su padre, es descendiente de muchas familias reales europeas, que incluyen; Bélgica, Países Bajos, Suecia, Austria, Liechtenstein, Portugal y España.

Por parte de su madre, cubana de nacimiento, desciende de la adinerada familia Mestre propietarios de diversos negocios y finanzas en Sudamérica, Suiza y Estados Unidos.

Educación 
Asistió a las escuelas, Summer Fields y la escuela Sunningdale, ambas en Londres, al Instituto Le Rosey en Suiza, a la escuela Internacional St. George's de Luxemburgo, al Ampleforth College de North Yorkshire, Inglaterra, y a la escuela Internacional de Luxemburgo antes de recibir su educación universitaria en Mercadeo y Negocios Internacionales en la Universidad Franciscana de Steubenville, en Ohio, Estados Unidos, mientras estuvo en Steubenville, el Príncipe Sebastián fue miembro del renombrado programa de rugby de la escuela, y Sébastien recibió elogios por su deportividad. Se graduó en mayo de 2015.

Carrera militar 
En septiembre de 2016, comenzó un curso de formación de oficiales de 44 semanas en la Real Academia de Sandhurst. Se graduó en agosto de 2017 y obtuvo el título de oficial cadete después de su formación. El 4 de septiembre de 2017 prestó juramento como oficial de la Fuerzas Armadas de Luxemburgo. Actualmente es comandante de pelotón en las Irish Guards del Ejército Británico.

Príncipe de Luxemburgo 
Desde el día 25 de junio de 2012, día nacional de Luxemburgo, se ha modificado la reglamentación interna de la Casa de Luxemburgo-Nassau, estableciendo que el descendiente de mayor edad del Jefe del Estado ocupará el puesto de Heredero, independientemente de su sexo. De este modo, el príncipe Sebastián ocupa el séptimo lugar en la línea sucesoria, después de sus tres hermanos mayores y su descendencia: el príncipe heredero Guillermo y su hijo, el príncipe Carlos; el príncipe Félix y sus hijos, Amalia y Liam; y su hermana Alejandra de Luxemburgo.

Organizaciones que apoya 
El Príncipe Sebastián es el patrón de la Federación de Natación y Salvamento de Luxemburgo.

Títulos y tratamientos 
 16 de abril de 1992 – presente: Su Alteza Real, el príncipe Sebastián de Luxemburgo, príncipe de Nassau, príncipe de Borbón-Parma.

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Caballero de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau (16/04/1992).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (16/04/2010).

Ancestros

Notas y referencias

Referencias

Notas

Enlaces externos
 Casa Gran Ducal de Luxemburgo
 

Casa de Nassau-Weilburg
Nobles de Luxemburgo
Príncipes de Luxemburgo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Nacidos en Luxemburgo (ciudad)